Филипс може да се отнася за:
 Филипс, нидерландска компания

 Хора
 Алекс Филипс (1900-1977), канадско-мексикански кинооператор
 Вилхелм Филипс (1894-1971), германски офицер
 Рой Филипс (1892-1941), австралийски офицер
 Уилям Филипс (р. 1948), американски физик
 Шон Райт-Филипс (р. 1981), британски футболист

 Окръзи в САЩ
 Филипс (окръг, Арканзас)
 Филипс (окръг, Канзас)
 Филипс (окръг, Колорадо)
 Филипс (окръг, Монтана)